Vana; een prinsdom in Brits-Indië.
 Vana; een voormalige winkelketen.